Frauenturm steht für
Frauenturm (Enns)
Frauenturm (Fritzlar)
Frauenturm (Görlitz)
Frauenturm (Heidelberg)
Frauenturm (Stettin)